Port lotniczy Dublin

Zobacz też 
 Dub (ujednoznacznienie)